Велика България може да се отнася за:

 Стара Велика България (632—668), прабългарска държава
 Велика България (политическа концепция)

Стара Велика България